Субъединица RPB1 ДНК-управляемой РНК-полимеразы II , также известная как  RPB1 , — фермент, кодируемый у человека геном  POLR2A  .

Функция 
Этот ген кодирует большую субъединицу РНК-полимеразы II, полимеразы, ответственной за синтез РНК у эукариот. Продукт этого гена содержит карбоксильный , состоящий из гептапептидных повторов, необходимых для полимеразной активности. Эти повторы содержат сериновые и треониновые остатки, которые в активном состоянии фосфорилируют транскрипцию РНК-полимеразы. Кроме того, эта субъединица, в сочетании с некоторыми другими субъединицами полимеразы, образует ДНК-связывающий домен полимеразы, в котором матричная ДНК транскрибируется в РНК.

Взаимодействия 
POLR2A, как было выявлено, взаимодействует с:

 BRCA1,
 CREBBP,
 CTDP1,
 CDK8,
 GTF2B,
 GTF2F1,
 GTF2H4,
 MED21,
 MED26,
 PCAF,
 POLR2C,
 POLR2E,
 POLR2H,
 POLR2L,
 PQBP1,
 SMARCA2,
 SMARCA4
 SMARCB1,
 SMYD3,
 SND1,
 SUPT5H,
 TAF11,
 TBP,
 TCEA1,
 TCERG1, and
 ZNF74.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Побочное следствие от потери гена ТР53 при колоректальном раке подсказало новую стратегию его лечения

Гены
Белки человека
КФ 2.7.7